Anartomima är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Charles Boursin 1952. Anartomima ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Nattflyn
Anartomima